Gabritsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Габрица) :
Gabritsa, village bulgare de l'obchtina de Venets, situé dans l'oblast de Choumen ;
Gabritsa, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.